Nick Williams (né en 1983) : joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Nick Williams (né en 1993) : joueur américain de baseball.